Gomba (Hongarije), plaats in Hongarije
 Gomba (district), district in Oeganda